ulica Mikołaja Reja w Białymstoku
 ulica Mikołaja Reja w Hrubieszowie
 ulica Mikołaja Reja w Jarosławiu
 ulica Mikołaja Reja w Kostrzynie nad Odrą
 ulica Mikołaja Reja w Ostrowcu Świętokrzyskim
 ulica Mikołaja Reja w Radomiu
 ulica Mikołaja Reja w Samborze (Ukraina)
 ulica Mikołaja Reja w Sopocie
 ulica Mikołaja Reja w Warszawie
 ulica Mikołaja Reja w Werbkowicach
 ulica Mikołaja Reja we Wrocławiu
 ulica Mikołaja Reja w Zamościu

Reja